«On My Mind» () — песня английского продакшн трио Disciples. Вышла в Великобритании для цифровой дистрибуции 17 февраля 2017 года на музыкальных лейблах Parlophone и Warner Music Group. Песня смогла достичь 34 места в UK Singles Chart.

Музыкальное видео 
Видеоклип был опубликован на YouTube 3 апреля 2017 года, его продолжительность составила 3 минуты 20 секунд.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертифицкации

История релиза

Примечания 

Песни 2017 года
Синглы 2017 года
Синглы Parlophone
Песни Disciples